Rajeev Ram e Joe Salisbury erano i detentori del titolo, ma sono stati eliminati al secondo turno da Gonzalo Escobar e Ariel Behar.

In finale Wesley Koolhof e Neal Skupski hanno battuto Daniel Evans e John Peers con il punteggio di 6-2, 4-6, [10-6].

Teste di serie 

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (secondo turno)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (campioni)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)

  Nikola Mektić /  Mate Pavić  (secondo turno)
  Tim Pütz /  Michael Venus (primo turno)
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (primo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)

Wildcard 

  Liam Draxl /  Cleeve Harper (primo turno)
  Vasek Pospisil /  Jannik Sinner (primo turno)

  Marko Stakusic /  Jaden Weekes (ritirati)

Ranking protetto 

  Łukasz Kubot /  Stan Wawrinka (primo turno)

  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

Alternate 

  Francisco Cerúndolo /  Diego Schwartzman (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2022